Prampolini ist
 ein Stadtteil Prampolini von Latina

 der Nachname folgender Personen:
 Camillo Prampolini (1859–1930), italienischer sozialistischer Politiker
 Enrico Prampolini (1894–1956), italienischer Künstler
 Ida Rodríguez Prampolini (1925–2017), mexikanische Kunsthistorikerin